Chris Charming (nascido em 29 de janeiro de 1959) é um ator pornográfico alemão. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1997, aos 38 anos de idade.

Prêmios
1999 Venus Award – Best German Male Talent
2007 AVN Award – Best Group Sex Scene (Vídeo) – Fashionistas Safado: The Challenge (com Belladonna, Melissa Lauren, Jenna Haze, Gianna Michaels, Sandra Romain, Adrianna Nicole, Flower Tucci, Sasha Grey, Nicole Sheridan, Marie Luv, Caroline Pierce, Lea Baren, Jewell Marceau, Jean Val Jean, Christian XXX, Voodoo, Erik Everhard, Mr. Pete, Rocco Siffredi)
2010 AVN Hall of Fame

Ligações externas

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais da Alemanha